Surprise Lake (surprise  für „Überraschung“) ist der Name folgender Seen 

in Kanada:
 Surprise Lake (Pine Creek), in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Surprise Lake (Washington) im Pierce County
 Surprise Lake (Alaska) in der Caldera des Mount Aniakchak

Siehe auch:

 Lac Surprise, ein See in Québec, Kanada